Lichuan kan syfta på:

Lichuan, Enshi – en stad på häradsnivå i Hubei-provinsen i centrala Kina
Lichuan, Fuzhou – ett härad i Jiangxi-provinsen
Liquan – ett härad i Shaanxi-provinsen
 Lichuan (ort i Kina)

WP:Projekt Kina